Забу́тий — прізвище.

Відомі носії 
 Забутий Яків Ісайович — український радянський організатор кіновиробництва, член Спілки кінематографістів СРСР.
 Болеслав Забутий (; *після 1016 — †1038/1039) — легендарний польський князь з династії П'ястів, який правив у 1034-1038 роках, син Мешка II В'ялого.
 Спирька Забутий — герой збірки оповідань Ісаака Бабеля «Кінармія»